Llista d'asteroides del 290.001 al 291.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

290001-290100

290101-290200

290201-290300

290301-290400

290401-290500

290501-290600

290601-290700

290701-290800

290801-290900

290901-291000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (290001)-(295000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (290001-300000)